Champagnat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.
 Champagnat – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Creuse.